O termo passivo, que significa sofrer ou ser objeto de uma ação ou impressão, pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

 Passivo (contabilidade) - soma dos saldos credores das diversas contas, anotada ao lado do ativo;
 Fumante passivo 
 Passivo (relação sexual)
 Agente da passiva

Desambiguação